Рожно — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Рожно — село у Вітебській області Білорусі.